Földrajzi és személynevek szőlős vagy szőllős taggal.

Földrajz

Magyarország:
Bácsszőlős – község Bács-Kiskun megyében
Balatonszőlős – község Veszprém megyében
Cserkeszőlő – község Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Gömörszőlős - község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Gyöngyösszőlős – Szombathely városrésze, Vas megyében
Kisszőlős – község Veszprém megyében
Kővágószőlős – község Baranya megyében
Remeteszőlős – község Pest megyében
Sérsekszőlős - község Somogy megyében
Somlószőlős – község Veszprém megyében
Szőlősardó - község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Szőlősgyörök - község Somogy megyében
Szőlőskislak - Balatonboglár része, Somogy megye
Tápiószőlős – község Pest megyében
Tiszaszőlős – község Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Vértesszőlős – község Komárom-Esztergom megyében
Vindornyaszőlős - község Zala megyében

Horvátország:
Hercegszöllős (horv. Kneževi Vinogradi), Drávaszög

Románia:
Csigérszőllős – Arad megye, vagy Szőllőscsigerél Világos mellett a fegyverletétel helye
Szászszőllős
 Szőllős - Nagyvárad városrésze

Szerbia:
Bácsszőlős (szerb. Бачки Виногради / Bački Vinogradi) – Vajdaság, Észak-bácskai körzet

Szlovákia:
Alsószőlős (szk. Dolný Vinodol) – Nyitraszőlős része a Nyitrai járásban
Felsőszőlős (szk. Horný Vinodol) – Nyitraszőlős része a Nyitrai járásban
Garamszőlős (szk. Rybník) – község a Lévai járásban, Csejkőszőllősként és Tótszőllősként is említik
Hontbesenyőd (szk. Pečenice) – a Lévai járásban levő község középkori elnevezése
Nyitraszőlős (szk. Vinodol) – község a Nyitrai járásban
Pozsony-Szőlőskertek (szk. Vinohrady) – Pozsony-Újváros városrésze a Pozsonyi III. járásban
Pozsonyszőlős (szk. Vajnory) – Pozsony városrésze a Pozsonyi III. járásban
Szőlős (szk. Sady) – Keszegfalva része a Komáromi járásban

Ukrajna:
Nagyszőlős (ukr. Виноградів) – város Kárpátalján, járási székhely
Szőlősgyula (ukr. Дюла) – falu a Nagyszőlősi járásban

Történeti földrajz
Szőlős – egykori település Pest megyében
Szőlős – egykori település Vép mellett Vas megyében
Szőllős – egykori település Bársonyos mellett Komárom-Esztergom megyében